DSP est un sigle qui peut désigner :

sciences et technique
 Digital signal processor, un processeur spécialisé dans le traitement du signal ;
 Densité spectrale de puissance, la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation d'un signal aléatoire ;
 Diarrheic Shellfish Poison, une toxine algale responsable d'intoxication alimentaire à la suite de l'ingestion de coquillages ;
 Directive sur les services de paiement, une directive visant à harmoniser les services de paiement dans l'Union européenne ; 
 Raccord DSP (Delieuvain sapeur-pompier), un type de raccord couramment utilisé en France et en Belgique par les sapeurs-pompiers ;
 Defense Support Program, une famille de satellites militaires américains d'alerte avancée ;
 dossier de santé personnel ou dossier de soins partagé, un dossier médical informatisé ;

partis politiques
 Deutsch-sozialistische partei, un parti politique allemand qui a fusionné avec le jeune parti nazi ;
 Parti de la gauche démocratique (Demokratik Sol Parti), un parti politique turc ;

autres
 Deathlike Silence Productions, un ancien label norvégien de black metal ;
 débosselage sans peinture ;
 délégation de service public ;
 Direction surveillance et protection, un service de police  belge ;
 dérivé de sigillé paléochrétienne, un type de céramique courante à la fin de l'Antiquité et au début du Haut Moyen Âge en Europe ;
 DSPrecords, un label indépendant français de musique électronique psychédélique.